Heliopolis steht für:

antike Städte
 Heliopolis, altes Ägypten 
 Colonia  Heliopolis, Libanon, heute Baalbek

Orte
 Heliópolis (Bahia), Stadt in Bahia
 Héliopolis (Algerien), Gemeinde in der Provinz Guelma
 Héliopolis (Frankreich), Hauptort der Île du Levant

weiteres
 Heliopolis (Stadtteil), Stadtteil von Kairo
 Apostolisches Vikariat Heliopolis in Ägypten
 Titularbistum Heliopolis in Augustamnica, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularerzbistum Heliopolis in Phoenicia
 Heliopolis-Universität, Universität in Ägypten
 Heliopolis (Verlag), Verlag in Tübingen

Werke
 Heliopolis. Rückblick auf eine Stadt, ein Roman von Ernst Jünger